«Another Town, Another Train» () — песня, записанная шведской группой ABBA на студии KMH Studios.

Песня была выпущена как 7" виниловая пластинка в Японии в 1973 году с целью продвижения дебютного альбома группы, Ring Ring. «Another Town, Another Train» также была выпущена как сингл на лейбле Playboy Records в США в дополнение к первому синглу группы «People Need Love» (не очень успешному). Песня также была записана на немецком языке под названием «Wer im Wartesaal der Liebe steht» (автор текста Fred Jay) в качестве второй стороны для немецкого релиза песни «Ring Ring».

Версии песни

Официальные версии (ABBA) 
 «Another Town, Another Train» (английская версия)
 «Wer im Wartesaal der Liebe steht» (немецкая версия)

Кавер-версии 
 Ансамбль Nashville Train записал свою версию в 1977 году для альбома ABBA Our Way.

Литература

Ссылки 
 Текст песни «Another Town, Another Train» 

Синглы 1973 года
Синглы ABBA
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом